Michael Bates peut désigner :
 Michael Bates (19?-), musicien de jazz américain ;
 Michael Bates (1920-1978), acteur britannique ;
 Michael Bates (1947-2022), homme politique britannique membre de l'Assemblée ;
 Michael Bates (1952-), prince de Sealand depuis 2012 ;
 Michael Bates (1961-), homme politique britannique ;
 Michael Bates (1969-), athlète américain puis joueur de football américain.

Voir aussi